

Localidades

Kirtland (Novo México)
Kirtland (Ohio)
Ou ainda:
Kirtland Hills

Desambiguações de topônimos